Gerhard Schlitt ist der Name folgender Personen

* Gerhard Schlitt (Bibliothekar) (* 1933), deutscher Architekt und Bibliothekar
 Gerhard Schlitt (Jurist) (* 1957), deutscher Jurist und Autor